SABC 1 este un serviciu public din Africa de Sud canal de televiziune difuzate de South African Broadcasting Corporation (SABC) care poartă programare în limba engleză și Nguni.

Acesta a fost creat în 1996, după SABC restructurate canalele sale de televiziune. SABC 1 dus de mult de programarea de la defunct CCV (Contemporan Valorile Comunității) canal, care în sine a fost inventat de vechii TV2, TV3 și TV4 canale create în 1980. SABC 1 generează cea mai mare audiență în Africa de Sud, datorită programelor sale de diversitate, aerisire SABC cea mai lungă de funcționare soap-opera, Generations. Sloganul pentru acest canal este "Mzansi fo sho".

SABC și studio se bazează în Auckland Park, din Johannesburg și ei au, de asemenea, birouri în Cape Town.

A se vedea, de asemenea, 
 Lista de mass-media din Africa de Sud
 Listă de canale de televiziune din Africa de Sud

Referințe

Link-uri externe 
 SABC 1  site-ul oficial

Televiziuni din Africa de Sud